Tension (lateinisch, englisch und spanisch für „Spannung“) bezeichnet

 in der physikalischen Chemie Druck, Spannung, siehe Druck (Physik)
 Saitenspannung, die Spannung einer Saite
 in der Jazzharmonik einen Spannungston, der zu einem Akkord hinzugenommen wird
 Tension (Band), eine US-amerikanische Metal-Band
 Tension (Albert-Mangelsdorff-Album), ein Jazzalbum von Albert Mangelsdorff von 1963